

Patronyme 

 Brian Deer, journaliste d'investigation britannique.

Toponyme 

 Comté de Deer Lodge, est un des 56 comtés de l’État du Montana, aux États-Unis ;
 Comté de Red Deer, un district municipal au Canada ;
 Deer Island, île côtière du Mississippi, aux États-Unis ;
  ;
 Deer Lodge est une ville américaine ;
  ;
 
 .

Divers 
 

 Deer Hunter est un jeu vidéo ;
 Deer Jet, une compagnie aérienne chinoise ;
 Doe Deer, troisième EP du duo torontois de musique électronique Crystal Castles ;
 , un dragueur de mines canadien de classe Bangor ;
 Rebels de Red Deer, une franchise de hockey sur glace junior-majeur du Canada ;
 The Deer (1974), film dramatique iranien de Massoud Kimiai.

Patronyme anglais